

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Philip Christison, (1893-1993) militaire britannique ;
 Robert Christison, (1797-1882), médecin et toxicologue écossais ;

Homonymie
Homonymie de patronyme